een 9e-eeuwse monnik en heilige, zie Rembertus
 een plaats in South Carolina, VS, zie Rembert (South Carolina)
 Toneelkring Sint Rembert